Евертон се може односити на:
 ФК Евертон, енглески фудбалски клуб из Ливерпула
 Евертон (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Евертон (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури